La Copa d'Or de la CONCACAF 2003 és la setena edició de la Copa d'Or de la CONCACAF, el torneig continental de la CONCACAF, que se va realitzar als Estats Units i Mèxic durant el juliol del 2003.

Participants

Primera fase

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Segona fase 

Copa d'Or de la CONCACAF
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques a Mèxic
Competicions futbolístiques als Estats Units